Едигаров () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Едигаров, Исрафил-бек (1815—1885) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Едигаров, Давид-бек (1883—1920) — российский и азербайджанский военачальник, генерал-майор, прмощник командира Конной дивизии армии АДР
 Едигаров, Исрафил-бек (1888—1938) — российский, грузинский и польский военный деятель
 Едигаров, Вели-бек (1897—1971) — российский, азербайджанский и польский военный деятель, до конца 1938 года служил в польской армии, имел чин полковника
 Едигаров, Арчил-бек — служил в польской армии, имел чин майора, вышел в отставку в 1930 году